Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Internazionali BNL d'Italia  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (ultimo turno)
 Juan Mónaco (Qualificato)
 Andreas Beck (ultimo turno)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Tejmuraz Gabašvili (ultimo turno)
 Óscar Hernández (ultimo turno)
 Juan Carlos Ferrero (ultimo turno)

 Evgenij Korolëv (primo turno)
 Michail Južnyj (Qualificato)
 Thomaz Bellucci (Qualificato)
 Victor Crivoi (primo turno)
 Miša Zverev (Qualificato)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)
 Nicolás Massú (ultimo turno)

Qualificati 

 Michail Južnyj
 Juan Mónaco
 Daniel Gimeno Traver
 Jan Hernych

 Victor Crivoi
 Thomaz Bellucci
 Miša Zverev

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2009
ATP World Tour 2009